Amphichaetodon är ett släkte av fiskar. Amphichaetodon ingår i familjen Chaetodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Amphichaetodon